Дресслерелла () — род многолетних травянистых растений семейства .

Виды 
По данным The Plant List:
 Dresslerella allenii H. Hills 
 Dresslerella archilae Luer & Béhar 
 Dresslerella caesariata Luer 
 Dresslerella cloesii Luer 
 Dresslerella elvallensis Luer 
 Dresslerella hirsutissima (C.Schweinf.) Luer 
 Dresslerella hispida (L.O.Williams) Luer 
 Dresslerella kalbreyeri H. Hills 
 Dresslerella kerryae H. Hills 
 Dresslerella lasiocampa Luer & Hirtz 
 Dresslerella pertusa (Dressler) Luer 
 Dresslerella pilosissima (Schltr.) Luer 
 Dresslerella portillae Luer & Hirtz 
 Dresslerella powellii (Ames) Luer 
 Dresslerella sijmiana Luer 
 Dresslerella stellaris Luer & R.Escobar

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии Dresslerella на сайте flickr.com

Орхидные